Il singolare del torneo di tennis Stowe Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Tony Graham 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Johan Kriek (quarti di finale)
 Brian Gottfried (campione)
 Bob Lutz (primo turno)
 Fritz Buehning (quarti di finale)

 Tim Mayotte (secondo turno)
 Jimmy Arias (semifinali)
 John Hayes (primo turno)
 Ron Hightower (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stowe Open 1981